Сёстры Лисициан — Карина Павловна (род. 1938) и Рузанна Павловна (род. 1945) — российские и армянские певицы и музыкальные педагоги.

Карина и Рузанна являются дочерями советского певца Павла Лисициана, солиста Большого театра СССР. С детства сёстры росли в музыкальной семье, учились в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории по классу фортепиано и арфы. Позже учились в Институте имени Гнесиных по классу пения.

С 1965 года вместе выступали в составе ансамбля старинной музыки «Мадригал», семейного квартета с участием отца Павла Лисициана и брата Рубена Лисициана. В 1974 году сёстры впервые выступили вдвоём в Концертном зале имени Чайковского. С тех пор дуэт сестёр Лисициан приобрёл большую популярность в СССР и других странах. В их репертуаре классические произведения эпохи Возрождения, музыка авторов XVIII—XIX столетий, образцы русской камерной музыки, а также песни советских композиторов.

Примечания

Литература 
 Попов И. Сёстры Лисициан // Веч. Москва. 1974. 17 декабря.
 Концерт сестёр Лисициан // Веч. Москва. 1975. 10 декабря.
 Омельченко Л. Сёстры Лисициан // Театр. Москва. 1982. 25 ноября — 1 декабря. С. 4 — 6.

Музыкальные коллективы по алфавиту